Маху () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Маху, Андрей (род. 1991) — молдавский регбист, игрок клуба «Кубань» и национальной сборной Молдавии.
 Маху, Октавиан (род. 1977) — молдавский политик, заместитель примара муниципия Бельцы. См. также 
 Московская академия хореографии (МАХУ) — федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования, старейший театральный вуз России.